Sponheim kan syfta på:

 Grevskapet Sponheim – ett grevskap i Tysk-romerska riket 1000-talet–1804
 Sponheim kloster – ett tidigare koster i Sponheim
  Sponheims slott – en slottsruin i Kastellaun i Rheinland-Pfalz

Geografdi

Tyskland 

 Sponheim, Rheinland-Pfalz – kommun i Landkreis Bad Kreuznach i Rheinland-Pfalz,